Ansembourg peut faire référence à :

Patronyme 

 Guillaume d'Ansembourg (1809-1882), homme politique luxembourgeois ;
 Amaury d'Ansembourg (1849-1926), homme politique luxembourgeois.
 Thomas d'Ansembourg, psychothérapeute, promoteur de la Communication non violente

Toponyme 

 Ansembourg, section de la commune luxembourgeoise de Helperknapp située dans le canton de Mersch.
 Un hôtel particulier et un musée à Liège : l'Hôtel d'Ansembourg et le Musée d'Ansembourg.

Voir aussi 
 Famille de Marchant et d'Ansembourg